Okręty US Navy o nazwie USS "Yale":

 Pierwszy "Yale" był parowcem wyczarterowanym przez Marynarkę na kilka miesięcy w 1898, do akcji w trakcie wojnie amerykańsko-hiszpańskiej
 Drugi "Yale" był parowcem zakupionym w 1918 i używanym jako transportowiec wojska do 1920. Po kilkunastu latach w służbie cywilnej okręt został ponownie włączony do służby w Marynarce w 1943 i działał jako "Greyhound" (IX-406) do 1948

Yale